Alexandrikirche steht für

 Alexandrikirche (Bantorf), Kirche in Bantorf, Region Hannover, Niedersachsen
 Alexandrikirche (Eldagsen), Kirchenbau in Eldagsen mit Wurzeln im 8. Jahrhundert